CPP, sigle composé des deux lettres C et P, peut faire référence à :
 canal pancréatique principal, aussi appelé canal de Wirsung ;
 C Pre Processor (en français, Préprocesseur C), un préprocesseur pour les langages informatiques C et C++ ;
 C++ le langage informatique « C Plus Plus » (extension de fichier «.cpp») ;
 Cycle préparatoire polytechnique, une formation supérieure française, aujourd'hui renommée Prépa des INP ;
 concurrence pure et parfaite ;
  ;
 Comité de protection des personnes, dans le domaine de la bioéthique ;
 Comité de la prévention et de la précaution, une instance française ;
 Construction de projet personnel, un cours de faculté ;
 Convention People's Party, un parti du Ghana avec Kwame Nkrumah ;
 Cell-penetrating peptide ;
 centre périnatal de proximité ;
 caractères par pouce (en anglais, ).
 Cameroon People's Party, est un parti politique d'opposition au Cameroun
 Cambodian People’s Party, parti politique autoritaire au Cambodge
CPP est un code qui peut faire référence à :
 , au Chili, selon la liste des codes AITA des aéroports.